Ekonom může být:

 ekonom – odborník v oboru ekonomie, osoba pracující ve funkci ekonoma (hospodáře) ve  firmě či instituci
 Ekonom (časopis) – český časopis zaměřený na ekonomii a ekonomiku
 TJ Slávia Ekonóm Bratislava

Externí odkazy